Mighty Jets ist der Name folgender Fußballvereine:

 Mighty Jets FC aus Jos, Nigeria
 Tudu Mighty Jets aus Accra, Ghana